Jonathan Martínez – calciatore messicano del 1979
 Jonathan Martínez – calciatore costaricano del 1998
 Jonathan Martínez – pallavolista messicano del 1991
 Jonathan Martínez – pallavolista portoricano del 1993